Animals
 The Animals
 Animals (disc)
 Animals (pel·lícula de 2012)
 Animals (pel·lícula de 2017)
 Animals (pel·lícula de 2022)